De Pulitzerprijs voor fotografie werd in 1968 opgevolgd door de Pulizerprijs voor 'Feature Photography'. Dit mag een enkele foto zijn of een serie of zelfs een heel album. 

Voor 1968 was de categorie fotografie bestemd voor actueel nieuws.

Winnaars

Fotografieprijs
Amerikaanse prijs